Congrés – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Andreu
 Congrés – stazione della metropolitana di Barcellona